Йонас Ларс Бьо́ркман (; род. 23 марта 1972 года в Векшё, Швеция) — шведский теннисист и тренер; обладатель т. н. «карьерного Большого шлема» в мужском парном разряде (всего девять титулов); двукратный победитель Итогового турнира АТР (1994, 2006); трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (1994, 1997, 1998) и победитель командного чемпионата мира (1995) в составе национальной сборной Швеции; бывшая первая ракетка мира в парном разряде и четвёртая ракетка в одиночном разряде.

Общая информация 
Родители Йонаса — Ларс (теннисный тренер) и Маргарета (домохозяйка); у него есть младшая сестра Мария. 2 декабря 2000 года женился на девушке по имени Петра. У пары два ребёнка: сын Макс (родился 15 января 2003 года) и Бьянка (родилась 21 января 2008 года).

Начал играть в теннис в возрасте шести лет. Кумирами в мире тенниса в детстве называл соотечественников Матса Виландера и Стефана Эдберга.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
В 18 лет Бьоркман выиграл юниорский чемпионат Швеции по теннису. В 1991 году он дебютировал в АТП-туре, сыграв на домашнем турнире в Бостаде. Первым выигранным турниром серии «челленджер» для него стал турнир в Тампере в 1992 году (парный разряд, с соотечественником Йоханом Донаром). В том же году Бьоркман пробился в свой первый финал турнира АТП (в Праге, также в парах). В 1993 году он выигрывает три «челленджера» в одиночном разряде и пять в паре, а также участвует в двух финалах турниров АТР в парах: в Куала-Лумпуре и Москве. На Открытом чемпионате США в том году Йонас дебютировал в основных соревнованиях в одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема (дебют в парной сетке состоялся ранее на Ролан Гаррос). Также в США он достиг четвертьфинала в парном разряде. По итогам 1993 Бьоркман смог войти в топ-100 одиночного рейтинга.

Большой прорыв в карьере Бьоркмана происходит в 1994 году. Он выигрывает семь турниров в парном разряде, в том числе и итоговый турнир года, чемпионат мира по версии АТП. Пять из семи побед были одержаны в паре с Яном Апеллем; в финале чемпионата мира шведская пара победила австралийцев Вудбриджа и Вудфорда — 6-4, 4-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(6). Апелль и Бьоркман также выходят в финал Открытого чемпионата Франции. В этом же году дебютант сборной Швеции Бьоркман выигрывает свой первый Кубок Дэвиса. В финале они с Апеллем обыгрывают российскую пару Кафельников—Ольховский — 6-7(4), 6-2, 6-3, 1-6, 8-6. Успехи в парном разряде позволили шведу войти в первую десятку парного рейтинга В одиночном разряде в 1994 году Бьоркман отметился выходом в четвертьфинал Открытого чемпионата США и финишировал по итогам сезон в топ-50.

В марте 1995 года Бьоркман отметился выходом в полуфинал Мастерса в Майами. В апреле он сыграл свой первый одиночный финал в туре — на турнире в Гонконге. По итогам сезона Йонас поднялся в топ-30 одиночного рейтинга. В парном разряде результаты Бьоркмана оказались хуже чем сезоном ранее. В 1995 году он выиграл три небольших турнира в туре с разными партнёрами и закончил год в топ-30. В мае он выступил за Швециюна командном чемпионате мира и вместе со Стефаном Эдбергом выиграл все парные встречи на пути к победе в этом турнире.

Летом 1996 года Бьоркман выступи на Олимпийских играх в Олимпийских играх в Атланте закончилось в первом круге как в одиночном, так и в парном разряде; правда, в одиночном разряде он уступил будущему чемпиону Андре Агасси — 7-6(6), 7-6(5). В парном разряде за сезон Бьоркман выиграл два титула, два раза доходил до четвертьфинала на Больших шлемах и финишировал 12-м в парном рейтинге.

1997—2001 (пик карьеры и № 1 в парном теннисе) 
Сезон 1997 года стал самым продуктивным для Йонаса по выступлениям в одиночном разряде. В тот год он смог выиграть первый титул в туре в одиночках и в целом за сезон выиграть три турнира (в январе в Окленде, в августе в Индианаполисе и в ноябре в Стокгольме, побеждая по пути, в частности, Карлоса Мойю и Патрика Рафтера. Ещё дважды швед выходил в финал, в том числе в конце сезона на Мастерсе в Париже. На Больших шлемах Бьоркман смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США, победив в третьем круге Густаво Куэртена. Он отобрался в число восьми лучших теннисистов, которые сыграли на Итоговом турнире, где победив в групповом турнире двух игроков мировой десятки: Чанга и Бругеру; вышел в полуфинал, где он проиграл Питу Сампрасу. Начав этот сезон на 65-м месте в рейтинге АТР среди теннисистов-одиночников, Бьоркман закончил его на рекордной для себя четвёртой позиции.

В парном разряде в 1997 году он с другим своим соотечественником Никласом Култи второй раз вышел в финал турнира Большого шлема, на сей раз Открытого чемпионата США. Также второй раз в этом году Бьоркман стал обладателем Кубка Дэвиса: в трёх матчах сборной Швеции он провёл девять игр, по две в одиночном разряде и по одной в парах в каждом из матчей, и выигрывает восемь из них, в том числе все три в финале против сборной США.

В 1998 году Бьоркман выиграл один турнир в одиночном разряде и два в паре, одним из них стал Открытый чемпионат Австралии, где в финале с голландцем Якко Элтингом он обыграл хозяев соревнований Вудбриджа и Вудфорда — 6-2, 5-7, 2-6, 6-4, 6-3. Таким образом, Бьоркман впервые выиграл турнир из серии Большого шлема. Также в партнёрстве с Патриком Рафтером в марте он выиграл Мастерс в Индиан-Уэллсе. Дважды (в Австралии и США) шведский теннисист в том сезоне доходил до четвертьфинала турниров Большого шлема в одиночках. В парном разряде, помимо победы в Австралии, он также, играя в команде с Рафтером, вышел в полуфинал Ролан Гарроса и Уимблдона, а также четвертьфинал в США. Также он в третий раз помог сборной выиграть Кубок Дэвиса. На этот раз он победил в шести играх из семи, в том числе внеся решающий вклад в победу над сборной Испании в полуфинале с тремя победами в трёх играх.

В 1999 году он победил в пяти турнирах в парном разряде, в том числе повторно на Открытом чемпионате Австралии, на сей раз с местным уроженцем Рафтером, и
выиграл три турнира из серии Мастерс: в Монреале, Цинциннати и Штутгарте (первый из них с Рафтером, а два с Байроном Блэком. Также Бьоркман вышел в финал Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде в дуэте с Анной Курниковой, а с командой Швеции дошёл до финала неофициального командного чемпионата мира (в финале Швеция проиграла Австралии 1-2; Бьоркман выиграл одиночную встречу у Филиппуссиса, но проиграл в паре). В одиночном разряде, однако, он опустился к границе первой сотни в рейтинге и два раза за сезон выходил в полуфинал турниров АТП.

В 2000 году Бьоркман в парах одержал только одну победу — на Кубке Кремля в Москве в альянсе с Давидом Приносилом. В одиночном разряде он дважды по ходу сезона выходил в полуфинал турниров в рамках АТП-тура, а на Больших шлемах максимально прошёл в четвёртый раунд Уимблдона.

Новый переломный момент в карьере Бьоркмана наступил в 2001 году, когда его партнёром становится Тодд Вудбридж. Австралиец искал нового партнёра после завершения карьеры Марком Вудфордом, с которым Вудбрижда связывало многолетнее сотрудничество. Уже в самом начале их партнёрство принесло успех. Бьоркман и Вудбридж выиграли Открытый чемпионат Австралии 2001 года. В феврале Бьоркман выиграл титул в Роттердаме в паре с 19-летним Роджером Федерером. Весной с Вудбриджом он взял два Мастерса: в Монте-Карло и Гамбурге. После Уимблдона и до конца Открытого чемпионата Австралии 2002 года Бьоркман возглавил мировой парный рейтинг теннисистов. В одиночном разряде в 2001 году Бьоркман отметился несколькими выходами в четвертьфинал на небольших турнирах и одним полуфиналом в начале сезона на турнире в Сиднее.

2002—2005 (карьерный большой шлем в парах) 

В январе 2002 года Бьоркман во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В июне он выиграл пятый в карьере титул АТП в одиночках, во второй раз в карьере став чемпионом в Ноттингеме. В парных выступлениях в том сезоне Йонас отметился победой Уимблдонском турнире и в целом четырьмя титулами в сезоне, включая ещё и Мастерс в Монте-Карло. Все победы он одержал в партнёрстве с Тоддом Вудбриджем.

В 2003 году Бьоркман и Вудбридж смогли выиграть сразу два титула Большого шлема за сезон. Они победили на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Всего в том сезоне они взяли четыре совместных титула. В одиночном разряде в активе Бьоркмана был один выход в финал — в феврале на турнире в Марселе, где он проиграл Роджеру Федереру. На Уимблдоне швед смог выйти в стадию четвертьфинала.

В 2004 года у Бьоркмана в одиночных выступлениях был только один проход в полуфинал — в феврале на турнире в Марселе. В парном разряде с Тоддом Вудбриджем он третий год подряд смог победить на Уимблдонском турнире. Туда Бьоркман приехал уже в качестве № 1 в парном теннисе и он продержался на вершине рейтинга до сентября. Помимо этого Бьоркман и Вудбридж вышли в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии и выиграли ещё два совместных титула, включая Мастерс в Париже. 2004 год стал последним в карьере Вудбриджа. За четыре года в паре с Бьоркманом они выиграли 14 турниров, в том числе пять титулов Большого шлема. Также в 2004 году Бьоркман выступил на второй в своей карьере Олимпиаде, которая проводилась в Афинах. Шведский теннисист выступил неудачно и проиграл в обоих разрядах в первом же раунде.

Последним постоянным партнёром Бьоркмана стал в 2005 году белорус Максим Мирный. На Открытом чемпионате Австралии они дошли до полуфинала. Весной Бьоркман и Мирный смогли победить на двух Мастерсах: в Майами и Гамбурге, а затем выиграли Открытый чемпионат Франции. В финале им противостояли братья Брайаны, которых Йонас и Максим обыграли со счётом 2-6, 6-1, 6-4. Бьоркман таким образом завоевал карьерный Большой шлем в парном разряде, выиграв все четыре турнира в разные годы. Он стал 18-м в истории и 7-м в Открытой эре теннисистом, кому покорилось это достижение. В парном разряде Уимблдонского турнира Бьоркман и Мирный смогли выйти в полуфинал, где неожиданно проиграли Уэсли Муди и Стивену Хассу. В августе их дуэт победил в парных соревнованиях Мастерса в Цинциннати. На Открытом чемпионате США они смогли дойти до финала, где у них взяли реванш за поражение во Франции братья Брайаны (1-6, 4-6). Второй год подряд по итогам сезона Бьоркман финишировал на третьем месте в парном рейтинге. В одиночных соревнованиях в 2005 году шведский теннисист смог завоевать один титул, став чемпионом турнира в Хошимине.

2006—2008 (завершение карьеры) 

В январе 2006 года Бьоркман и Мирный выиграли парный приз на турнире в Дохе. На Австралийском чемпионате их дуэт вышел в четвертьфинал. В феврале на турнире в Сан-Хосе Бьоркман сыграл в паре с легендарным теннисистом Джоном Макинроем, который профессионально не выступал с 1994 года и отпраздновал на турнире своё 47-летие. Их пара смогла выиграть турнир, для Макинроя эта победа стала семьдесят первой в карьере парного игрока и первой после 14-летнего перерыва. Затем они сыграли ещё раз в октябре на турнире в Стокгольме, но проиграли в четвертьфинале. В марте Бьоркман в паре с Мирным выиграл парные соревнования Мастерса в Майами, переиграв в финале первую пару мира Боба и Майка Брайанов. В апреле они победили ещё на одном мастерсе в Монте-Карло. Парный финал на Открытом чемпионате Франции стал повторением прошлогоднего. Бьоркман и Мирный вновь встретились с Бобом и Майком Брайаном и, как и в прошлом сезоне, смогли выиграть титул. На этот раз борьба в финале была ещё более упорной и закончилась со счётом 6-7(5), 6-4, 7-5 в пользу Йонаса и Максима. На Уимблдонском турнире они вышли в четвертьфинал, а в августе завоевали парный трофей на турнире в Цинциннати. На Открытом чемпионате США Йонас и Максим второй год подряд вышли в финал парных соревнований, но вновь уступили в решающем матче. На этот раз они проиграли паре Мартин Дамм и Леандер Паес — 7-6(5), 4-6, 3-6. В концовке сезона на Итоговом парном турнире Бьоркман и Мирный смогли завоевать титул чемпионов — второй в карьере Йонаса. В финале престижного соревнования они переиграли дуэт Марк Ноулз и Даниэль Нестор — 6-2, 6-4. Всего же за этот год Бьоркман выиграл рекордные для себя восемь турниров в парах и закончил год на 4-м месте парного рейтинга.

В одиночном разряде в 2006 году Бьоркман повторил своё высшее достижение в турнирах Большого шлема в одиночном разряде, пробившись в полуфинал Уимблдонского турнира, где он уступил Роджеру Федереру. Перед Уимблдоном он смог выйти в финал турнира в Ноттингеме, где уступил Ришару Гаске из Франции.

На Открытом чемпионате Австралии 2007 года Бьоркман и Мирный смогли выйти в парный финал, где уступили в борьбе за титул братьям Брайанам. На Ролан Гаррос они дошли до четвертьфинала. Летом Бьоркман второй раз в карьере попал в финал Уимблдонского турнира в смешанном разряде, но вновь проигрывает, теперь с Алисией Молик. В том сезоне Бьоркман и Мирный выиграли один совместный титул в октябре на зальном турнире в Стокгольме. В одиночном разряде Бьоркман дважды проходил в четвёртый раунд на турнирах Большого шлема (Ролан Гаррос и Уимблдон). Один раз за сезон смог выйти в полуфинал турнира в Ноттингеме.

2008 стал последним в карьере Бьоркмана. В одиночном разряде он смог оди раз за сезон выйти в полуфинал на турнире в Мемфисе. В 2008 году Бьоркман ещё выиграл три турнира в парах (два из них — в Швеции) и сыграл в своём последнем финале турнира Большого шлема — также на Уимблдоне, в паре с Кевином Ульеттом (Зимбабве), однако после того, как в ноябре они с Ульеттом не смогли выйти из отборочной группы на Кубке Мастерс, Бьоркман официально заявил об уходе из большого спорта. После этого, в 2009 году, он был награждён медалью Его Величества Короля «за выдающиеся достижения в теннисе». В 2013 году Бьоркман вернулся на корт, чтобы провести в паре с Робертом Линдстедтом один турнир — Открытый чемпионат Стокгольма, в администрации которого занимает должность директора по маркетингу. Хозяева турнира дошли в нём до финала.

Тренерская карьера 
В 2014 году Йонас стал помощником капитана сборной Швеции в кубке Дэвиса Фредерика Розенгрена. В 2015 году он вошёл в тренерский штаб Энди Маррея и стал помогать в работе совместно с Амели Моресмо. С августа 2016 года по декабрь 2017 года Бьоркман сотрудничал с хорватом Марином Чиличем.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (11)

Победа (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (8)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в мужском парном разряде (15)

Победы (9)

Поражения (6)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (98)

Победы (54)

Поражения (43)

Несыгранные финалы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (19)

Победы (12)

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (7)

Победы (4)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах 

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Швеции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры Швеции